Фёдоровский район — административная единица.

 Фёдоровский район (Башкортостан)
 Фёдоровский район (Саратовская область)
 Фёдоровский район (Ростовская область)
 Фёдоровский район (Костанайская область)
 Фёдоровский район (Кустанайский округ) (Казакская АССР)
 Фёдоровский район (Павлодарский округ) (Казакская АССР)
 Фёдоровский район — название части нынешнего Качирского района Казакской АССР в 1928 году.